Prägart ist der Name folgender Orte in Niederösterreich:
 Prägart (Gemeinde Edlitz), Ortsteil von Edlitz, Bezirk Neunkirchen

Bezirk Wiener Neustadt-Land:
 Prägart (Gemeinde Krumbach), Ortsteil von Krumbach (Niederösterreich)
 Prägart (Gemeinde Lichtenegg), Ortsteil von Lichtenegg (Niederösterreich)

Siehe auch:
 Pregarten (Begriffsklärung)
 Prägrad